De Scottish League Cup 2018–19 was de 73ste editie van het tweede prestigieuze bekertoernooi in Schotland, vanwege de sponsor beter bekend als de Betfred Cup. Het toernooi begon op 13 juli 2018 en eindigde op 2 december 2018 met de finale in Hampden Park onder leiding van scheidsrechter Andrew Dallas. Onder leiding van trainer-coach Brendan Rodgers won Celtic de beker voor de achttiende keer in de clubgeschiedenis. In de eindstrijd was de ploeg met 1-0 te sterk voor Aberdeen. Het enige doelpunt kwam op naam te staan van Ryan Christie.

Schema

Zie ook
 Schotse voetbalbeker 2018/19
 Schots voetbalkampioenschap 2018/19

2019
Bekervoetbal 2018/19